Krattiger ist der Familienname folgender Personen:

Hans Krattiger (1914–1993), Schweizer Theologe, Redaktor, Dichter und Maler
Marco Krattiger (* 1994), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Peter Krattiger (* 1957), Schweizer Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Produzent
 Ursa Krattiger (* 1946), Schweizer Historikerin und Journalistin